Wolna sobota – polski film fabularny
 Wolna sobota (etiuda filmowa)
 wolna sobota – wolny dzień od pracy (sobota), wprowadzony w PRL-u